Lauren Smith est un nom pouvant désigner:

Personnalité 
 Lauren Lee Smith (née en 1980), actrice canadienne
  (née en 1991), joueuse de badminton britannique
  (née en 1991), joueuse de cricket australienne

Personnage fictif 
 Lauren (Betty) Smith, personnage de la série télévisée américano-canadienne Littlest Pet Shop

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 

Smith, Lauren